Zickel steht für:
 Die Jungtiere der Gattung der Ziegen

Zickel ist der Familienname folgender Personen:
 Martin Zickel